L'Arme fatale est le titres de plusieurs œuvres :
 L'Arme fatale, série de films avec Mel Gibson et Danny Glover
 L'Arme fatale (1987), L'Arme fatale 2 (1989), L'Arme fatale 3 (1992) et L'Arme fatale 4 (1998).
 L'Arme fatale, série télévisée dérivée

Voir aussi
Lame fatale
Alarme fatale